

Гранвіллар — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор

Гранвіллар — громада в кантоні Фрібур